El Campeonato mundial de hockey sobre patines femenino es la máxima cita femenina del hockey sobre patines. Este torneo se realiza cada dos años desde 1992 y es organizado por la Federación Internacional de Patinaje (FIRS). Su actual campeón es la selección de Argentina.

Desde 2017, su organización está enmarcada en los Juegos Mundiales de Patinaje.

Historial

Resultados

Medallero histórico

Palmarés por equipo 

A lo largo de las dieciséis ediciones disputadas entre 1992 y 2022 han participado en el campeonato un total de veintisiete selecciones nacionales femeninas. Otros siete países han participado durante este periodo en el campeonato mundial masculino, pero nunca han presentado una selección femeninaː Bélgica, Corea del Norte, Corea del Sur, Israel, Mozambique, Pakistán y Taiwán.

Véase también 
 Campeonato mundial de hockey sobre patines masculino
 Campeonato mundial Sub 20 de hockey sobre patines masculino

Referencias

Enlaces externos
Palmarés del Campeonato mundial de hockey sobre patines femenino en HoqueiPatins.cat

 
Mundial
Hockey sobre patines femenino